gmina Wilków (powiat opolski) – województwo lubelskie
 gmina Wilków (powiat namysłowski) – województwo opolskie